Seznam resničnostnih oddaj v Sloveniji

Resničnosti šovi v Sloveniji

Neizvedeni resničnostni šovi

Sklici in opombe